La Sainte-Chapelle peut désigner douze saintes chapelles royales et princières construites en France  entre le XIIIe et le milieu du XVIe siècle dont celle de Paris qui a servi de modèle :
 la Sainte-Chapelle, dite aussi « Sainte-Chapelle du Palais » ou « Sainte-Chapelle de Paris », célèbre édifice gothique de l'ancien palais de la Cité situé sur l'Île de la Cité à Paris ;
 la Sainte-Chapelle d'Aigueperse, édifiée à Aigueperse en Basse-Auvergne ;
 la Sainte-Chapelle de Bourbon-l'Archambault, aujourd'hui détruite ; 
 la Sainte-Chapelle de Bourges, bâtie à la demande du duc Jean de Berry, fut achevée en 1450 et détruite en 1757 ; 
 la Sainte-Chapelle de Champigny-sur-Veude, fondée en 1499 ;
 la Sainte-Chapelle de Châteaudun, fondée en 1451 par Jean de Dunois, bâtard d'Orléans ;
 la Sainte-Chapelle de Riom élevée à partir de 1395-1396 et achevée vers 1403 ;
 Sainte-Chapelle de l'Abbaye de Saint-Germer
 la Sainte-chapelle du Gué de Maulny, aujourd'hui disparu
 la sainte chapelle de Vic-le-Comte, vers 1505, par Jean Stuart et sa femme Anne d'Auvergne ;
 la Sainte-Chapelle de Vincennes, fondée en 1379 dans l'enceinte du château de Vincennes, et achevée en 1552.
 la Sainte-chapelle du château royal du Vivier à Vivier-en-Brie, les deux aujourd'hui disparus

Le nom Saint-Chapelle peut aussi désigner deux chapelles qui ne relèvent pas du même modèle mais partagent l'appellation :
 la Sainte-Chapelle de Dijon, fondée au  à Dijon et siège de l'Ordre de la Toison d'or, détruite en 1802 ;
 la Sainte-Chapelle de Chambéry, édifiée de 1408 à 1430, dans l'enceinte du Château des Ducs de Savoie, qui abritait le Saint Suaire de Turin ;

!SainteChapelle